

Geografia
 Porcaro comune francese della Bretagna

Persone
 Jeff Porcaro musicista statunitense, batterista dei Toto
 Mike Porcaro musicista statunitense, bassista dei Toto
 Steve Porcaro musicista statunitense, tastierista dei Toto

 Giorgio Porcaro comico italiano
 Rosalia Porcaro attrice italiana

de:Porcaro